Даугавгріва (): 
 Даугавгріва — мікрорайон у Ризі;
 Даугавгрівас (Буллю) — острів у Ризі;
 Даугавгріва — фортеця на однойменному острові.